Могошань () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Могошань () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Могошань.
 Могошань () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.